Tower () je ime ali del imena več stavb.

 Londonski Tower (angl. Tower of London) ali utrdba ob reki Temzi v Londonu.